Утейка:

 Утейка — деревня в Белебеевском районе Башкортостана.
 Утейка — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Бижбулякский и Белебеевский районы.